Kiełpino steht für:
 Kiełpino Górne, Stadtteil von Danzig
 Kiełpino (See), See in der Woiwodschaft Westpommern

Dörfer in der Woiwodschaft Westpommern:
 Kiełpino, Gemeinde Kartuzy
 Kiełpino, Gemeinde Drawno
 Kiełpino (Brojce), Gemeinde Brojce
 Kiełpino, Gemeinde Borne Sulinowo